The Promise () — пятый студийный альбом блюз-роковой группы Vaya Con Dios, выпущенный в октябре 2004 года. The Promise — это первый студийный альбом Vaya Con Dios после долгого творческого перерыва с 1995 года.

Об альбоме 
В 1996 году группа Vaya Con Dios распалась и студийные альбомы с синглами не выпускались, однако издавались сборники лучших хитов и песен. В 2004 году коллектив воссоединился, и Дани Клейн вместе с участниками Vaya Con Dios приступила к записи нового альбома, который назвали The Promise.

Альбом записывался на лейблах  и Altermundo, хотя все предыдущие альбомы Vaya Con Dios были записаны на лейбле Ariola, с которым группа сотрудничала с 1987 года.

Пластинка выдержана в стиле софт-рок и лёгкая музыка.
The Promise первый трехъязычный альбом группы. Композиции в альбоме звучат на английском, испанском и немецком языках. Песня «Es wird schon wieder gehen» первоначально была спета группой Purple Prose.

Список композиций

Альбом в чартах

Участники записи 
 Бертил Андре — аранжировка, гитара, клавиши
Дани Кляйн — вокал
 Жан Поль Ван Хам — аранжировка, инженер, клавиши, сведение, продюсер, бэк-вокал
 Марио Тера — саксофон
 Тим Янг — сведение
 Уилли Уилли — гитара
 Эрнест Бэнго — цимбалы

Ссылки 
 The Promise на Discogs.com

Примечания 

Альбомы Vaya Con Dios
Альбомы PIAS Recordings